Servília Menor (en llatí Servilia) era germana de Servília Major. Va ser filla de Lívia, germana de Marc Livi Drus, tribú de la plebs l'any 91 aC. Lívia es va casar dues vegades la primera amb Marc Porci Cató Salonià el jove (amb el que va tenir a Cató d'Útica) i després amb Quint Servili Cepió, amb el que va tenir a Servília Major i Servília Menor.

Va ser la segona esposa de Luci Licini Lucul·le, amb qui es va casar quan ell va tornar d'Àsia acabades les seves accions a la Tercera Guerra Mitridàtica, després de divorciar-se de la seva primera muller Clàudia Pulcra. Van tenir un fill el nom del qual era probablement Luci Licini Lucul·le, però sembla que ella, com la seva germana, era poc fidel al seu marit, finalment el general se'n va divorciar.

L'any 49 aC va acompanyar al seu germanastre Cató d'Útica a Sicília i després a Àsia on Cató la va deixar a l'illa de Rodes mentre ell s'unia a Gneu Pompeu.

Arbre familiar 
Llegenda:
(1) - primera espòs/sa
(2) - segona espòs/sa
 x - assassí del Cèsar

Referències

Bibliografia 
 Plut. Lucull. 38
 Cat. 24, 54
 Drumann, Geschichte ftoms, vol. iv. p. 174.

Gens Servília
Persones de Roma